Obhájcem titulu byl první nasazený americký pár dvojčat Boba a Mika Bryanových, který v úvodním kole podlehl chorvatsko-německé dvojici Ivo Karlović a Frank Moser.

Vítězem se stal devátý nasazený rakousko-německý pár Jürgen Melzer a Philipp Petzschner, když ve finále porazil polský pár a turnajové šestky Mariusze Fyrstenberga a Marcina Matkowskiho po setech 6–2, 6–2.

Nasazené páry 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (1. kolo)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (2. kolo)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (3. kolo)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (semifinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finále)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (2. kolo)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (vítězové)
  Christopher Kas /  Alexander Peya (1. kolo)
  František Čermák /  Filip Polášek (1. kolo)
  Marcelo Melo / Bruno Soares (2. kolo)
  Marcel Granollers /  Marc López (3. kolo, odstoupili)
  Eduardo Schwank /  Juan Ignacio Chela (2. kolo)
  Mark Knowles /  Xavier Malisse (3. kolo)
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 
 Pavouk mužské čtyřhry

US Open 2011